Pour Zabré voir : Zabré

Zabre peut être :

Insecte
 Zabre des céréales

Patronyme
 Jules Pascal Zabre, écrivain du Burkina Faso